Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Wiktorowski – polski wojskowy
 Jerzy Wiktorowski – polski lekkoatleta
 Piotr Wiktorowski – polski koszykarz